Weißensee kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Weissensee, stadsdel i Berlin, 
 Weißensee (ort), Thüringen, 
 Weißensee (kommun i Thüringen), Thüringen, 
 Weißensee (sjö i Tyskland, Bayern),

Österrike 

 Weißensee (sjö i Österrike, Steiermark), 
 Weißensee (kommun), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau,